Rete Ferroviaria Italiana - een Italiaans spoorbedrijf
 Radio France Internationale - een Frans internationaal radiostation
 Remote File Inclusion - een mogelijk veiligheidslek in server side scripts 
 Ishapore Rifle Factory - een wapenfabriek in India
 Radio Frequency Interference - Elektromagnetische interferentie
 Request For Information - informatievraag, in het bijzonder bij een aanbesteding
 Recreational Flight Instructor - vlieginstructeur voor recreatieve piloten